Le nom Maragnon peut faire référence à :
 un fleuve - dont l'existence réelle est hypothétique et controversée - qui aurait été exploré par l'explorateur Jean Cousin durant la Renaissance ;
 Antonio Maragnon, un militaire et religieux espagnol.

Ne pas confondre avec 
 Río Marañón, parfois francisé en Maragnon, une rivière du Pérou, faisant partie du bassin du fleuve Amazone ;
 Maranhão (ou parfois dans d'anciens textes en français : Maragnan), l'un des États du Brésil.